Als Kurfürstendamm-Krawall (auch Kurfürstendamm-Krawalle) werden zwei verschiedene antisemitische Ausschreitungen der Berliner SA in den Jahren 1931 und 1935 bezeichnet. 

Siehe dazu:

 Kurfürstendamm-Krawall von 1931
 Kurfürstendamm-Krawall von 1935